

Liste des stations

Les noms sont toujours indiqués en portugais.

Ligne Est

Ligne Maraguape

Ligne Mucuripe

Ligne Ouest

Ligne Sud

Fortaleza
Liste en rapport avec le Brésil
Métro de Fortaleza